Муйрхертах () — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Муйрхертах мак Эрка — король Айлеха (ок. 489—534/536) и верховный король Ирландии (ок. 507—534/536)
 Муйрхертах Нар — возможно, король Коннахта (до 668)
 Муйрхертах мак Нейлл — король Айлеха (938—943)
 Муйрхертах мак Маэл Руанайд Мор — король коннахтского суб-королевства Маг Луйрг
 Муйрхертах Уа Бриайн — король Мунстера (1086—1114, 1115—1116 и 1118—1119) и верховный король Ирландии (1101—1119)
 Муйрхертах Мак Лохлайнн — король Айлеха (1136—1143 и 1145—1166) и верховный король Ирландии (1156—1166)